Чернока́менка ():
 Чернокаменка — исчезнувшее село в Белогорском районе Республики Крым
  — исчезнувшее село в Лозовском районе Харьковской области